«Торпедо» (Москва) — спортивные клубы и объекты Москвы, в названии которых присутствует или присутствовало слово «Торпедо».

Футбол 
«Торпедо» — слово, присутствовавшее в разное время в названиях футбольных команд, имевших отношение к заводу имени Лихачёва (ЗиЛ).

«Торпедо» Москва 

 «Торпедо» — советский и российский футбольный клуб, основанный 17 августа 1924 года под названием РДПК. Затем назывался АМО и ЗиС. С 1936 года — «Торпедо». В 1996—1998 годах — «Торпедо-Лужники». До 1996 года клуб принадлежал заводу, с 2008 года — АО «Лужники», затем вновь стал иметь отношение к ЗИЛу. 3-кратный чемпион СССР (1960, 1965, 1976 (осень)), 6-кратный обладатель Кубка СССР (1949, 1952, 1960, 1968, 1972, 1986), обладатель Кубка России (1993). В российский период участвовал в чемпионате высшего дивизиона, а также Первенствах ФНЛ, и ЛФК. В настоящее время выступает в Футбольной национальной лиге.

Дублирующий состав, вторая, молодёжная, клубная, любительская команды 

 «Торпедо-2» (называлась также «Торпедо»-д, «Торпедо-Лужники»-д,), «Торпедо-М», «Торпедо-молодёжная» («Торпедо»-мол.), ЛФК «Торпедо», «СДЮШОР „Юность Москвы — Торпедо“ Москва», «Торпедо-клубная» — фарм-клубы (вторая команда, молодёжная команда, дублирующий состав, любительский футбольный клуб) московского «Торпедо». Выступления на различных уровнях: второй дивизион, Третья лига ПФЛ, Первенство ЛФК, Турнир дублёров РФПЛ, молодёжное первенство России, первенство дублёров СССР. Команда «Торпедо-клубная» провела 3 сезона в классе «Б» первенства СССР.

ФК «Москва» («Торпедо»-ЗИЛ, «Торпедо-Металлург») 

 «Торпедо»-ЗИЛ / «Торпедо-Металлург» (Москва) — созданный при заводе ЗИЛ в 1997 году клуб после передачи футбольного клуба «Торпедо» Лужникам. В 2003 году переименован в «Торпедо-Металлург», а затем в ФК «Москва». Участвовал в третьей лиге ПФЛ, втором и первом дивизионах, чемпионате Премьер-лиги, Кубке УЕФА Интертото. Расформирован в 2010 году.

Дублирующий состав, молодёжная команда 

 Вторая команда клуба. Под названиями «Торпедо-ЗИЛ»-д, «Москва»-д, «Москва»-мол. участвовала в первенстве КФК (победитель зонального турнра — 2000, серебряный призёр 1-й части группового этапа зонального турнира и бронзовый призёр финальной части группового этапа зонального турнира — 1998), турнире дублёров РФПЛ (победитель — 2004, серебряный призёр — 2001, 2005), бронзовый призёр — 2006) и молодёжном первенстве России.

«Торпедо-ЗИЛ» («Торпедо-РГ») 

 «Торпедо-ЗИЛ» / «Торпедо-РГ» (Москва) — созданный на заводе ЗИЛ любительский клуб в 2003 году, профессиональный — с 2005 года. Участвовал в первенстве второго дивизиона. Расформирован в 2011 году.

СК «Торпедо» 
 СК «Торпедо» — спортивный клуб «Торпедо». Футбольная команда СК «Торпедо» — прообраз (а затем — фарм-клуб) «Торпедо-ЗИЛ» («Торпедо-РГ»), играла в первенстве ЛФК. ДЮСШ СК «Торпедо» входила в структуру «Торпедо-ЗИЛ».

ФШМ (футбольная школа молодёжи, футбольный клуб) 

«ФШМ» — футбольная школа молодёжи (Москва). Основана в 1954 году.
 ФШМ «Торпедо» (Москва) — название футбольного клуба ФШМ в 1999—2009 годах. Также носил название ТРАСКО, «Звезда», «Юность Москвы», «Инфизкульт», ЭШВСМ. Выступал во второй, второй низшей союзных лигах, а также российских второй и третьей лигах ПФЛ, первенстве ЛФК.

Женский футбол

ЖФК «Торпедо» 

«Торпедо» — женский футбольный клуб из Москвы. Основан в 2013 году. Участник чемпионата России в 2014 и 2015 годах. Участник Кубка России 2014, 2015 и 2016 гг.

Регби

РК «Торпедо» 

 «Торпедо» — регбийный клуб из Москвы. Основан в 2013 году. Играет в высшей лиге — втором уровне системы регбийных лиг России.

РК «Автозаводцы» 
 Фарм-клуб. Сформирован в 2016 году.



«Торпедо-МАМИ» 

 «Торпедо-МАМИ» — футзальный клуб из Москвы. Основан в 2004 году. Выступает в Суперлиге. Победитель чемпионата России (под эгидой Федерации футзала России) — 2017, 2018, бронзовый призёр — 2015.

Другие виды спорта 

 Баскетбол
 «Торпедо» (Москва)
 Водное поло
 «Торпедо» (Москва)
 Волейбол
 «Торпедо» (Москва)
 Мини-футбол
 «Торпедо» (Москва)
 «Торпедо-МАМИ» (жен.)
 Хоккей с мячом
 «Торпедо» (Москва)
 Хоккей с шайбой
 «Торпедо» (Москва)
 Пляжный футбол
 «Торпедо» (Москва)

Стадион

Стадион имени Эдуарда Стрельцова («Торпедо») 

 Стадион имени Эдуарда Стрельцова — спортивный комплекс в Москве. Ранее носил название «стадион „Торпедо“». Построен в 1959 году.

ДЮСШ

ДЮСШ «Торпедо» 
Основана в 1957 году, называлась также  «Торпедо». С 1997 года относилась к клубу «Москва» («Торпедо-ЗИЛ», «Торпедо-Металлург») и носила названия СДЮШОР «Торпедо-ЗИЛ», СДЮШОР «Торпедо-Металлург» и ЦПЮФ «Москва» им. В. Воронина, с 1 ноября 2010 года — СДЮШОР «Юность Москвы — Торпедо» им. В. Воронина. Имеет договор о сотрудничестве с ФК «Торпедо», который оказывает школе финансовую поддержку. В сентябре 2018 года на базе СШОР «Юность Москвы — Торпедо» открылось женское отделение.

Название «ДЮСШ „Торпедо“» до 25 марта 2021 года носила ДЮСШ Сергея Чумаченко (базируется в Серпухове), была создана 31 июля 2017 года в Подольске.

Существовала также ДЮСШ СК «Торпедо» им. Э. Стрельцова, с 2009 году входила в структуру ФК «Торпедо-ЗИЛ».

Академия «Торпедо» 
Организованная в феврале 2020 года школа «Торпедо» в январе 2021 года получила статус академии. Официальная детско-юношеская школа ФК «Торпедо». Имеется футбольная школа «Торпедо» в Селятине — официальный филиал академии «Торпедо» Москва.

ФШМ «Торпедо» 
Название ФШМ-«Торпедо» носила Футбольная школа молодёжи (ФШМ) в 1994—2009 годах, с конца 1990-х годов относилась к ФК «Торпедо», в 2009—2014 годах называлась СДЮШОР «Юность Москвы-ФШМ».

Примечания